Э́дгар Ду́глас Э́дриан (; , Лондон — , Кембридж), первый барон Эдриан () — британский электрофизиолог, исследователь нервной системы, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1932 году (совместно с Чарлзом Шеррингтоном) «за открытия, касающиеся функций нейронов».

Член (1923) и президент (1950—1955) Лондонского королевского общества. Основные труды посвящены электрофизиологии органов чувств и нервных клеток. Известен как блестящий экспериментатор, положивший начало применению электроники в физиологических исследованиях. Впервые провёл эксперименты на одиночных нервных волокнах и нервных окончаниях. С 1934 года занимался электрофизиологическим исследованием мозга и изучением нарушения его функций. Зарегистрировал электрическую активность отдельных нервных клеток.

Биография 
Эдгар Дуглас Адриан родился 30 ноября 1889 года в Лондоне в семье юрисконсульта правительственной комиссии Альфреда Дугласа Адриана и Флоры Лавинии Эдриан (урождённой Бартон).

Окончив Вестминстерскую школу, в 1908 году Адриан поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал физиологию и другие естественные науки и в 1911 году получил степень бакалавра, сдав публичный экзамен с отличными оценками по пяти раздельным предметам. В 1913 году Адриан получил должность научного сотрудника колледжа в связи с его исследованиями нервных волокон.
Затем он изучал медицину в лондонском Госпитале Св. Варфоломея, где лечил солдат, получивших поражения нервов и контузии в ходе Первой мировой войны, и в 1915 году получил степень по медицине.

В 1919 году он возвратился в Кембридж и начал читать лекции по нервной системе. В 1923 году он был принят в Королевское медицинское общество.
В том же году Адриан женился на Эстер Пинсент, предком которой по отцу был шотландский философ Дэвид Юм. В семье родилось трое детей — сын и две дочери.

В 1925 году Эдгар Адриан начал исследования человеческих органов чувств электрическими методами и в 1928 году сделал открытие, подтверждавшее наличие электричества в нервных клетках.
В 1929 году он был удостоен премии Королевского общества (), присуждаемой за открытия причин болезней и облегчение человеческих страданий.

В 1937 году Адриан сменил Джозефа Баркрофта на посту профессора физиологии Кембриджского университета, который занимал до 1951 года.
С 1951 по 1965 год Эдгар Адриан возглавлял Тринити-колледж.

Примечания

Ссылки 
 

Физиологи Великобритании
Нейробиологи Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Медицинского колледжа больницы Святого Варфоломея
Профессора Кембриджского университета
Профессор физиологии (Кембриджский университет)
Мастера Тринити-колледжа (Кембридж)
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Копли
Президенты Лондонского королевского общества
Награждённые Королевской медалью
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Члены Шведской королевской академии наук
Канцлеры Кембриджского университета
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Королевского медицинского общества
Почётные доктора Университета Дэлхаузи